FINA Water Polo World Cup 2006 – competizione di pallanuoto maschile
FINA Water Polo World Cup 2006 – competizione di pallanuoto femminile